de Engelse benaming voor een stekelvarken
 Porcupine (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Porcupine (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
 Porcupine Plain, een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
 Porcupine Tree, een Engelse progrockgroep
 AJS Porcupine, een wegracemotorfiets die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het merk AJS werd ontwikkeld
 Porcupine (rivier), een zijrivier van de Yukon in Canada en Alaska